The Replacements pode ser:

The Replacements (banda) - uma banda de rock alternativo estadunidense.
The Replacements (filme) - um filme de 2000 estrelado por Keanu Reeves, Gene Hackman e Brooke Langton.
The Replacements (série de TV) - uma série de TV estadunidense exibida pelo Disney Channel.
The Replacements (American Horror Story) - terceiro episódio da terceira temporada da série American Horror Story

Desambiguação